dwie bitwy stoczone w pobliżu Jazłowca:
 bitwa pod Jazłowcem (1684) – bitwa stoczona w 1684 r. pomiędzy Polską pod dowództwem króla polskiego Jana III Sobieskiego a Hospodarstwem Mołdawskim.
 bitwa pod Jazłowcem (1919) – bitwa stoczona od 11 do 13 lipca 1919: zwycięski bój 14 Pułku Ułanów 4 Dywizji Strzelców Polskich z wojskami Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej.

Jazłowiec